

Geografia

Austria 
 Winden am See – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Niemcy 
 Winden – dzielnica Ingolstadt
 Winden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Winden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Szwajcaria 
 Winden – gmina

Osoby 
 Dennis von Winden – holenderski kolarz

Zobacz też 
 Winden (Pfalz)
 Winden im Elztal